Header Error Check ist ein Prüfverfahren bei der Übertragungstechnik Asynchronous Transfer Mode (ATM), mit dem festgestellt wird, ob eine ATM-Zelle richtig empfangen wurde.

Dazu enthält der Kopf der ATM-Zelle (Header) im fünften und letzten Byte eine Fehlerkorrektursequenz (header error code, HEC), entsprechend einer Frame Check Sequence (FCS). Sie dient der Fehlerbehandlung des Zellkopfes, hauptsächlich jedoch der Prüfung, ob die Zellgrenzen im empfangenen Bitstrom richtig erkannt wurden. Der Empfänger berechnet beim Empfang laufend das zu erwartende HEC-Byte und vergleicht es mit dem, das er gesendet bekommt. Stimmen die beiden Werte nicht überein, korrigiert er zunächst den Zellheader beim Weitersenden der Zelle. Nach einigen aufeinander folgenden Fehlern geht der Empfänger davon aus, dass er die Synchronisation verloren hat und startet eine Neusynchronisation des Empfängers. Wegen dieses Verfahrens wird ATM asynchron genannt: es erlaubt eine weit höhere Abweichung der Synchronisation von Netzelementen, als es bei PDH möglich ist.

Diese Lösung bei ATM zielte auf die Integration des Datenverkehrs, der im Gegensatz zu den zentral mit hoher Genauigkeit getakteten Telefonnetzen von völlig unsynchronisierten Quellen privater Nutzer kommen kann.

Erst die später entwickelten Synchronisationsverfahren der SDH waren in der Lage, das von ATM durch eine weitere Erhöhung der Toleranz bei den Taktraten zu übertreffen.

ATM-Netzwerk